Oláh Dezső (1935) labdarúgó (Salgótarján)
 Oláh Dezső (?) klarinétművész
 Oláh Dezső (?) Junior Prima díjas jazz-zeneszerző, zongoraművész